Granö steht für:
 Granö (Ort), Ort in der Gemeinde Vindeln, Provinz Västerbottens län, Schweden
 (1451) Granö, Asteroid des Hauptgürtels

Granö ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Gabriel Granö (1882–1956), finnischer Geograph
 Olavi Granö (1925–2013), finnischer Geograph und Hochschulkanzler

Siehe auch:
 Grano (Begriffsklärung)